Верблюдка — комаха, довжиною 1,5 см, розмах крил до 28 мм; живе в широколистих лісах і посадках; живиться попелицями, гусінню, личинками короїдів.
 Верблюдка (Corispermum) — рослина з родини амарантових.
 Верблюдка — одна з народних назв волошки розлогої.

Примітки